Zawody w narciarstwie alpejskim rozgrywane były na każdych zimowych igrzyskach olimpijskich od igrzysk w 1936 w Garmisch-Partenkirchen, Niemcy. W latach 1948-1980 zawody na igrzyskach olimpijskich były równoznaczne z mistrzostwami świata w narciarstwie alpejskim (zawodnicy otrzymywali medale jako mistrzowie świata oraz jako mistrzowie olimpijscy).

Na pierwszych igrzyskach olimpijskich na których pojawiło się narciarstwo alpejskie, odbywały się zawody tylko w kombinacji (slalom oraz zjazd). Od Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948 w St. Moritz zaczęto rozgrywać zawody w zjeździe oraz slalomie oraz zaprzestano w kombinacji. Na kolejnych igrzyskach w 1952 po raz pierwszy rozegrano zawody w slalomie gigancie, zaś od igrzysk olimpijskich w 1988 powrócono do rozgrywania kombinacji oraz zaczęto organizować zawody w super gigancie.

Kalendarium

Zawody

Klasyfikacja medalowa 
Stan po ZIO 2018

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w narciarstwie alpejskim
 Medalistki igrzysk olimpijskich w narciarstwie alpejskim
 Mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim
 Puchar Świata w narciarstwie alpejskim

!